FC Juventus Boekarest - legendarische voetbalclub die bestond van 1924 tot 1952
 CS Juventus Boekarest - club die in 1992 werd opgericht.